Chochol je ozdoba na hlavě nebo na pokrývce hlavy z per, vlasů nebo žíní.

Chochol může také znamenat:

 Chochol (účes), východoslovanský účes, přeneseně pejorativní označení Ukrajinců
 Chochol (Tichonice), část obce Tichonice v okrese Benešov
 Galea (přilba), římská přilba s chocholem
 Josef Chochol, jméno pražského architekta

Související články 
 Chocholka
 Chocholouš
 Chocholoušek

Rozcestníky - příjmení